Diego Suarez est un nom de lieu et un nom de personne.

 , un concepteur de jardins, surtout connu pour son travail à la Villa Vizcaya de James Deering à Miami, en Floride.

 André Duquesne, plus connu sous le nom de Peter Randa, écrivain français.

 Province de Diego Suarez, au nord de Madagascar ;
 Diego Suarez ou Antsiranana, la plus grande ville du nord de Madagascar et capitale de la province de Diego Suarez ;
 Baie de Diego-Suarez. au nord de Madagascar.